En médecine, une syncope est une interruption brève et spontanément résolutive de la conscience secondaire à la chute brutale du débit sanguin cérébral.
 En musique, une syncope est un effet de contretemps par prolongation d'un temps faible sur un temps fort.
 En linguistique, une syncope est un métaplasme consistant en la disparition d'un ou plusieurs phonèmes au sein d'un même mot.
 En biologie, Syncope est un genre d'amphibien anoure synonyme de Chiasmocleis.
 En histoire des mathématiques, on parle de notation syncopée pour l'utilisation de chevauchements d'écriture, par exemple la notation verticale des fractions.